Магалья́йнс () — бразильский вариант португальской фамилии . Известные носители:

 Магальяйнс, Агналду (род. 1976) — бразильский боксёр.
 Магальяйнс, Винни (род. 1984) — бразильский боец смешанного стиля.
 Магальяйнс, Демостенес (род. 1909) — бразильский футболист, полузащитник.
 Магальяйнс, Каю (род. 1987) — бразильский боец смешанного стиля.
 Магальяйнс Пинту, Жозе де (1909—1996) — бразильский государственный деятель.

Топонимы
 Магальяйнс-Барата — муниципалитет в Бразилии, штат Пара.
 Магальяйнс-ди-Алмейда — муниципалитет в Бразилии, штат Мараньян.